Tófalvi Éva (1947) irodalomtörténész, író, újságíró
 Tófalvi Éva (1978) román színekben versenyző erdélyi magyar sílövő